D1, D01 ou D.I peut faire référence à :

Domaine militaire 
Armée de terre 
 D1, type d'obusier soviétique ;
 Renault D1, un modèle de char léger français construit par Renault.

Aviation 
 AEG D.I, un avion de chasse allemand construit par Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft ;
 Albatros D.I, un avion de chasse biplan monoplace allemand construit par Albatros Flugzeugwerke ;
 Aviatik (Berg) D.I, un avion de chasse austro-hongrois construit par Aviatik ;
 Dewoitine D.1, un avion de chasse français construit par les Constructions aéronautiques Émile Dewoitine ;
 Friedrichshafen D.I, un avion de chasse allemand construit par Flugzeugbau Friedrichshafen ;
 Halberstadt D.I, un avion de chasse biplan allemand construit par Halberstädter Flugzeugwerke ;
 Junkers D.1, un avion de chasse allemand construit par Junkers ;
 LFG Roland D.I, un avion de chasse allemand construit par Luft-Fahrzeug-Gesellschaft ;
 Phönix D.I, un avion de chasse austro-hongrois construit par Phönix Flugzeugwerke.

Marine
 HMS Ameer (D01), un porte-avions d'escorte de la Royal Navy ;
 HMS D1, un sous-marin de la Royal Navy.

Droit français 
 Extrait D1 (Extrait d'immatriculation d'une entreprise à la chambre des métiers), à ne pas confondre avec l'Extrait KBis.

Entreprise 
 D1 Oils, une entreprise londonienne.

Formation 
 DCEx1, Étudiant en Deuxième Cycle d'Étude x 1 (Première année) (exemple: DCEM1 : troisième année de médecine) ;
 Classe préparatoire ENS Rennes D1 (auparavant dénommée : Cachan D1).

Médecine 
 Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés (D01), d'après la Classification internationale des maladies ;
 Classe ATC D01, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC.

Photographie 
 Nikon D1, un appareil photo reflex numerique fabriqué par Nikon.

Sport 
 ATS D1, un modèle de Formule 1 de l’écurie allemande Auto Technisches Spezialzubehör ;
 , le championnat national au plus haut niveau dans certains sports et pour certains pays.

Télécommunications 
 Huawei Ascend D1 Quad, un téléphone mobile.

Télévision 
 D1, un format vidéo numérique.

Transports 
Automobile 
 BYD D1, un modèle du constructeur chinois BYD.

Routes
  , nom donné à des routes départementales situées dans certains départements français ;
  Route nationale croate D1 reliant la frontière slovène à Split ;
  Autoroute slovaque D1 reliant Bratislava à la frontière ukrainienne ;
  Autoroute tchèque D1 reliant Prague à la frontière polonaise.

Notes et références

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres